

Transport 
 M3 – autostrada na Węgrzech
 M3 – symbol niebieskiej linii metra w Budapeszcie
 M3 – symbol planowanej trzeciej linii warszawskiego metra
 M3 – droga magistralna na Białorusi
 Motorring 3 – autostrada w Danii
 M3 – droga magistralna w Rosji

Militaria 
 M3 Amphibious Rig – samobieżny ponton i prom, składnik mostu pontonowego
 M3 GMC – działo samobieżne
 M2/M3/M5/M9 Halftrack – transporter opancerzony
 M3 Lee – czołg
 M3 Scout Car – opancerzony samochód rozpoznawczy
 M3 Stuart – czołg
 pistolet maszynowy M3
 M3 Devers – zwiadowcza odmiana bojowego wozu piechoty M2 Bradley
 Gepard M3 – węgierski karabin wyborowy
 armata M3 – amerykańska armata przeciwpancerna kalibru 90 mm
 Nóż bojowy M3

Pozostałe znaczenia 
 Metr sześcienny
 BMW M3
 Gromada kulista M3
 Receptor muskarynowy M3
 M3 – album studyjny amerykańskiej grupy muzycznej Mushroomhead
 M3 – publiczna stacja telewizyjna działająca na terenie Węgier

Zobacz też 
 3M